Le tournoi de tennis d'Autriche est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2013, classée en catégorie International, se dispute à Bad Gastein du 15 au .

Yvonne Meusburger remporte le simple dames. En finale, elle bat Andrea Hlaváčková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sandra Klemenschits et Andreja Klepač.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Autriche
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Autriche
Tennis en juillet 2013
Sport en Autriche en 2013